Die Krise in Kirgisistan 2010 bezeichnet:
 Regierungswechsel in Kirgisistan 2010, gewalttätiger Umsturz im April 2010
 Unruhen in Südkirgisistan 2010, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Kirgisen und der Minderheit der Usbeken im Süden von Kirgisistan im Juni 2010